Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2013 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams, die aufgrund der krankheitsbedingten Absage von Venus Williams in diesem Jahr nicht antraten. Im Finale besiegten Hsieh Su-wei aus Taiwan und Peng Shuai aus China das australische Doppel Ashleigh Barty und Casey Dellacqua. Für Hsieh und Peng war es der erste Grand-Slam-Titel im jeweils ersten Grand-Slam-Finale, während Barty und Dellacqua wie schon bei den French Open der Titel verwehrt blieb. Hsieh Su-wei gewann zudem den ersten Grand-Slam-Titel überhaupt für Taiwan.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fanden für das Damendoppel vom 19. bis zum 20. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2013